Le Nuove Guerre Sith sono un conflitto dell'Universo espanso di Guerre stellari. Nella cronologia interna della serie infuriano tra il 2.000 e il 1.000 BBY e vedono contrapposti la Repubblica Galattica, appoggiata dai Jedi, e i Sith, concludendosi con la sconfitta di questi ultimi. L'evento è narrato nei romanzi Dark Forces: Jedi Knight e Star Wars - Darth Bane - Il sentiero della distruzione e nel fumetto Star Wars: Jedi vs. Sith.

Storia 
Per oltre 2.000 anni dopo la Guerra civile Jedi, l'ordine Sith era rimasto diviso nella Galassia a causa delle molte tensioni interne, fino a quando dai contraenti emerse un carismatico Jedi Oscuro chiamato Skere Kaan, che prese il titolo di signore oscuro dei Sith e raccolse i Sith sotto l'egida della Fratellanza Oscura. Per accontentare lo spirito ambizioso di molti rivali, dichiarò che ogni membro più importante avrebbe avuto il titolo di signore oscuro. Con il credo dei Sith, "Il più forte comanda", Kaan e i suoi accoliti cominciarono a creare una dittatura del lato oscuro della Forza e ad avviare campagne militari contro l'ordine Jedi e la fratturata Repubblica Galattica.

Per secoli, i Sith riuscirono a vincere ogni battaglia, finché l'Armata della Luce, comandata dal Jedi Hoth e composta da Jedi, normali truppe della Repubblica Galattica e addirittura da bambini sensibili alla Forza per rinforzare i ranghi, riuscì a volgere il vantaggio dalla propria parte. Con la guerra ormai a favore dell'Armata della Luce, i due schieramenti si fronteggiarono nell'ultima battaglia su Ruusan, in cui Kaan fece uso di una tecnica Sith chiamata bomba di pensiero per distruggere tutti i Jedi e i Sith.

Al termine del conflitto la Repubblica Galattica avviò la riforma di Ruusan, con la celebrazione della distruzione dei Sith. All'insaputa di tutti, però, Darth Bane era sopravvissuto al conflitto e formò un nuovo ordine Sith basato sulla regola dei due, che continuò a svilupparsi nell'ombra.

Note 

Conflitti dell'Universo espanso di Guerre stellari